Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Вінус Вільямс.

Вільямс зрештою виграла титул, перемігши у фіналі Дженніфер Капріаті з рахунком 4–6, 6–1, 7–6(7–4), відігравши вісім матч-болів у третьому сеті.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Ericsson Open 2001 Draw 

Ericsson Open
Ericsson Open 2001